Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Christian () :
le comté de Christian, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Christian, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Christian, situé dans l'État du Missouri.